Himalmartensus mussooriensis est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Amaurobiidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Uttarakhand en Inde.

Description 
La femelle holotype mesure .

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de mussoori[e] et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, Mussoorie.

Publication originale 
 Biswas & Roy, 2008 : Description of six new species of spiders of the genera Lathys (Family: Dictynidae), Marpissa (Family: Salticidae), Misumenoides (Family: Thomisidae), Agroeca (Family: Clubionidae), Gnaphosa (Family: Gnaphosidae) and Flanona (Family: Lycosidae)—from India. Records of the Zoological Survey of India, , ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Amaurobiidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique d'Uttarakhand